Шайта́нское — наименование нескольких географических объектов на Урале и в Сибири, производное от слова шайтан (злой дух).

Водоёмы

Свердловская область 
 Шайтанское — водохранилище в Артёмовском районе.
 Шайтанское — болото в Верхнесалдинском районе.
 Шайтанское — болото на стыке Верхотурского, Нижнетуринского городских округов и городского округа Красноуральск.
 Шайтанское — озеро в Кировградском городском округе.
 Шайтанское — болото в Невьянском районе.
 Шайтанское — озеро в Серовском районе.
 Шайтанское — озеро в Слободо-Туринском районе.
 Шайтанское — озеро в Тавдинском районе.

Тюменская область 
 Шайтанское — озеро в Нижнетавдинском районе.

Населённые пункты 
 Шайтанское — историческое название села Октябрьского Режевского района Свердловской области.

См. также 
 Шайтанка
 Шайтанский
 Шайтанская

Примечания